En français, l'expression souris de mer est un nom vernaculaire qui peut désigner des animaux marins très différents par allusion à leur aspect évoquant une souris terrestre :

 Souris de mer, nom vernaculaire d'un oursin de l'espèce Echinocardium cordatum. 
 Souris de mer, nom vernaculaire donné à certaines espèces d'annélides errants du genre Aphrodita :
 Aphrodita aculeata : Il mesure de 10 à 20 cm de long, pour une largeur de 2 à 3,5 cm.
 Aphrodita hastata Moore 1905 : Son corps couvert de poils est ovoïde d'une. Longueur : 15 à 20 cm (au maximum). Largeur : . Ce ver rampe sur les fonds vaseux à la recherche de sa nourriture.
 Souris de mer, nom vernaculaire donné à un oiseau, l'arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus)
 Souris de mer peut désigner plusieurs espèces de poissons très différentes :
 Nom vernaculaire d'un poisson de l'espèce Agonus cataphractus (Ordre : Scorpaeniformes - Famille : Agonidés). Ce poisson voisin de la rascasse est très apprécié des gastronomes.
 Ancien nom vulgaire de la baudroie.
 Ancien nom vulgaire d'un poisson du genre baliste.
 Ancien nom vernaculaire du cycloptère souris, un petit poisson appartenant à la super-famille des Cyclopteroidea, dont les nageoires ont des rayons mous et ramifiés (à ne pas confondre avec le cycloptère des mers froides plus connu sous le nom de Lompe).

Confusions possibles 
 La « souris de mer », nom donné à divers animaux marins, ne doit pas être confondue avec la souris d’eau qui est en fait une musaraigne aquatique.

Articles connexes 
 Souris

Notes et références